Osoby o tym nazwisku:
 Margarita Wasiliewa – rosyjska biathlonistka
 Olga Wasiliewa – rosyjska aktorka